Глез — фамилия. Известные носители:
 Глез, Альбер
 Глез, Мирей